NATOwskie oznaczenie rakiety Zwiezda Ch-25
 NATOwskie oznaczenie rakiety Zwiezda Ch-25ML/MR/MTP